La saison 1999-2000 de la JSM Béjaia, club de football algérien, voit l'équipe évoluer en Super Division pour la  fois de son histoire.
Il joue aussi en trois compétitions, le championnat, la coupe d'Algérie et la coupe de la Ligue.

Matchs de championnat

Classement final

Matchs de coupe

Matchs de coupe de la Ligue

Classement du Groupe Centre 
 À l'issue de cette  phase concernant la Région Centre, et après neuf journées de compétition qui permirent à chacun des clubs de jouer neuf matchs (sauf pour le CR Belouizdad et l'USM Alger, qui n'en ont joué que huit), le classement pour le Groupe Centre est le suivant

Effectif professionnel

Notes et références

Liens externes 
 Official Site

Béjaia
1999-2000
Football en Algérie en 1999
Football en Algérie en 2000